Соловецкое — название населённых пунктов в России:

 Соловецкое — село в Орловском районе Кировской области.
 Соловецкое — село в Шабалинском районе Кировской области.
 Соловецкое — село в Октябрьском районе Костромской области.
 Соловецкое — село в Нижнеомском районе Омской области.

См. также 
 Муниципальное образование «Соловецкое»
 Соловецкое восстание
 Соловецкое сельское поселение